Cylindera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1831. Cylindera ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Cylindera